Gianna Hablützel-Bürki (1969) – ex schermitrice svizzera
Marco Bürki (1993) – calciatore svizzero di origini turche
Roman Bürki (1990) – calciatore svizzero di origini turche, fratello di Marco
Vanessa Bürki (1986) – calciatrice svizzera

Pagine correlate
 Burki